Pi eller Π (gement: π) kan syfta på

 Pi (bokstav) – grekisk bokstav
 Pi (tal) – en matematisk konstant som representerar förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter
 Pi (film) – amerikansk science fiction-film
 Pi – förkortning för det binära prefixet pebi
 Pi – en oorganisk fosfatgrupp
 Py, Pyrénées-Orientales – en kommun i departementet Pyrénées-Orientales, Frankrike
 Pi, Chengdu – ett härad i Sichuan-provinsen, KIna